Hair (englisch für "Haar") bezeichnet:

 Hair, US-amerikanisches Musical (1968)
 Hair (Film), US-amerikanischer Musicalspielfilm von Miloš Forman (1979)
 Hair (Lied), Lied von Lady Gaga (2011)

Hair ist der Familienname folgender Personen:
 India Hair (* 1987), französische Schauspielerin
 Thomas Hair (* um 1810; † 1875), britischer Künstler

Ha'ir bezeichnet:
 Ha’ir, israelische Zeitung

Siehe auch:
 Haire
 O’Hair
 Hare